Ветерница може да се отнася за:
 Ветерница, река в Сърбия
 Ветерница (пещера) - пещера в Хърватия